Marsz turecki (Rondo Alla Turca) – III część XI Sonaty fortepianowej W.A. Mozarta. Został skomponowany w tonacji a-moll około 1783 w Wiedniu na fortepian solo w formie ronda. Wykonanie trwa około 3-5 minut. Jest przykładem melodyki figuracyjnej. Dzieło posiada budowę ABCBAB+koda, przy czym powtarzające się B to kuplety.

Media

Zobacz też 
 Katalog Köchla

Linki zewnętrzne 
 Mutopia project – utwór w pliku .mid

Dzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta